Die Liste der Flughäfen in Mauretanien zeigt die zivilen Flughäfen des westafrikanischen Staates Mauretanien, alphabetisch nach Orten aufgelistet.

Weblinks 
 Airports in Mauritania

!
Mauretanien